Amerikai Egyesült Államok
 Violet (Louisiana)
 Violet (Missouri)
 Violet (Nyugat-Virginia)
 Violet (Texas)
 Kanada
 Violet (Ontario)
egyéb
 Violet (keresztnév)